Внуковский:

 Внуковский — хутор в Кавказском районе Краснодарского края.
 Внуковский, Аполлинарий (1848—1909) — российский католический епископ, двенадцатый архиепископ могилёвский.
 Внуковский, Григорий Иванович (1879—?) — советский оперный и концертный певец (тенор).

См. также 
 Внуковский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской губернии и Московской области в 1925—1939 годах.